Den Familiennamen Gockell tragen:

Berthold Gockell (1927–2006), deutscher Architekt
Gerd Gockell (* 1960), deutscher Regisseur und Produzent

Siehe auch: Gockel